Адольф Ганц (; ,  — , ) — немецкий дирижёр.

Представитель музыкальной династии, брат Леопольда и Эдуарда Морица, отец Эдуарда и Вильгельма Ганцев. Учился музыке у своего отца, скрипача и дирижёра герцогского летнего оркестра в Висбадене. Далее занимался под руководством Иоганна Себастьяна Хольбуша.

С 1819 г. дирижировал в городском театре Майнца. В 1825 г. занял пост придворного капельмейстера Великого герцога Гессенского, на котором оставался до 1845 года. В сезоне 1846—1847 гг. дирижировал в Нюрнберге, на следующий сезон — в Кобленце. Затем обосновался в Лондоне, первоначально как глава немецкой оперной труппы, затем некоторое время был хормейстером Театра Её Величества.

Автор увертюр, маршей, песен.

Литература 
 Deutsche Biographische Enzyklopädie / Hrsg. von Rudolf Vierhaus. 2. überarbeitete und erweiterte Ausgabe. — De Gruyter Saur, 2006. — Bd. 3. — S. 680. 

Дирижёры Германии
Академические музыканты Германии